Бабіков — російське прізвище. Жіноча форма — Бабікова.

Відомі носії 
 Бабіков Антон Ігорович (1991) — російський біатлоніст.
 Бабіков Іван Андрійович (1887–1965) — радянський революціонер.
 Бабіков Іван Сергійович (1980) — канадський лижник.
 Бабіков Макар Андрійович (1921—2009) — Герой Радянського Союзу

Жінки 

Російські прізвища